Мних Григорій Павлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Данило Мних — ігумен XI — початок XII ст., письменник.
 Мних Євген Володимирович (1948-2014) — український економіст, доктор економічних наук, професор.
 Мних Роман Володимирович (* 1966) — польський та український вчений, доктор гуманітарних наук.